«Олимпиако́с» — спортивный клуб из города Пирей, состоящий из нескольких секций:

 баскетбольная секция
 волейбольная секция
 футбольная секция

Спортивные клубы Греции